Гринман — фамилия:

 Гринман, Джесси Мор (1867—1951) — американский ботаник.
 Гринман, Залман Юдович (известен как Зиновий Юрьев; 1925—2020) — советский и российский писатель и журналист.
 Гринман, Зельман Юдович (Зиновий Бинкин, 1913—1985) — советский трубач, композитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Гринман, Илья Абрамович (1875—1944) — французский художник русского происхождения.